

Noms communs 
Le nom commun trait peut avoir plusieurs significations selon les domaines étudiés :

Armes 
 dans le domaine des armes, le trait est un projectile lancé à la main ou à l'aide d’une arme ; on distingue ainsi :
 le javelot lancé à la main,
 la flèche, lancée à l'aide d’une « arme de trait », soit principalement le carreau (ou trait) d'arbalète, la flèche d’arc ;
 au jeu de la sarbacane de la Loire, le terme trait désigne la fléchette ;

Animaux 
 en agriculture, on appelle bête de trait un animal utilisé pour tirer un véhicule, une charrue, pour dessoucher, ou pour faire  fonctionner une machine (traction animale) ;
 dans un attelage, un trait est un élément du harnais ;

Communication 
 en linguistique, les traits d'un mot désignent ses caractéristiques phonétiques, morphologiques ou sémantiques ;
 en expression orale, un trait est une saillie renvoyant à l'image d'une flèche tirée sur le mode ironique ;
 en psychologie, un trait est une caractéristique de la personnalité tel que modélisé par les théories de la personnalité () ;
 en physionomie, un trait est une particularité distinctive d'un visage ;

Dessin 
 en dessin, un trait est une ligne continue ;
 en illustration, le trait sert à détailler le dessin, mais c'est aussi un style ; le trait anglais est une technique de dessin proche de la gravure,
 en arts graphiques et typographie, le trait (dessin au trait, cliché au trait, impression au trait) désigne un dessin ou une impression dans une seule couleur, sans nuances ni dégradés réels (ceux-ci peuvent être simulés par des artifices comme les hachures ou des points, mais il s'agit toujours d'une couleur uniforme déposée sur le support) ;
 en typographie asiatique, un trait est un des tracés continus et caractéristiques qui composent un sinogramme ou d'autres caractères (pas nécessairement logographiques) des écritures d'Asie orientale ;
 en typographie, un trait d'union est un caractère typographique ;
 en charpente, le trait est une technique qui permet d'exprimer l'agencement.
 en dessin industriel, les traits sont tracés selon certaines règles spécifiques ;
 en architecture, l’art du trait est l'ensemble des techniques de tracés géométriques utilisées par les compagnons ;

Langue 
 en grammaire, les traits permettent de décrire en détail les mots d'une langue ;
 en orthographe un trait d'union est un type de tiret orthographique;

Religion 
 en liturgie, un trait est une pièce musicale chantée pendant le carême ;

Sciences exactes 
 en informatique, un trait est une structure de données ; 
 en mathématiques, un trait est le spectre d'un anneau de valuation discrète ;
 en biologie, un trait est un de ses aspects anatomique, physiologique, moléculaire ou comportemental d'un organisme vivant, qui peut-être analysé ;
 en minéralogie, un trait est la couleur d'un minéral obtenu en frottant l'échantillon sur la surface dépolie d'une porcelaine non émaillée ;

Autres 
 aux échecs, le joueur qui possède le trait est celui dont c'est le tour de jouer ; on considère généralement que c'est un avantage au début de la partie mais, dans certaines positions, ce peut être désavantageux ( zugzwang).

Noms propres 
 En toponymie, Le Trait est le nom d’une commune française de Seine-Maritime.

Références